Le Yorkshire et Humber () est une région située dans le nord-est de l'Angleterre à l'est de la chaîne montagneuse des Pennines et bordée par la Mer du Nord. Ses administrations sont localisées à Leeds, la ville au centre de sa plus grande agglomération, même si York est traditionnellement le chef-lieu du comté historique de Yorkshire. Elle tient son nom de l'estuaire Humber.

Sa superficie est de 15 420 km² (), sa population est de (recensement 2001) 4 964 838 () soit une densité de 322 h/km².

Division administrative 

La région est composée du :
 Yorkshire du Sud : Tous ses districts sont des Autorités Unitaires
 Sheffield (1)
 Rotherham (2)
 Barnsley (3)
 Doncaster (4)
 Yorkshire de l'Ouest : Tous ses districts sont des Autorités Unitaires
 Wakefield (5)
 Kirklees (6)
 Calderdale (7)
 Bradford (8)
 Leeds (9) 
 Yorkshire du Nord (10) avec l'Autorité unitaire suivante :
 York (11)
 Yorkshire de l'Est (12) avec l'Autorité unitaire suivante :
 Hull (13)
 Lincolnshire : Tous ses districts sont des Autorités Unitaires
 North Lincolnshire (14)
 North East Lincolnshire (15)

Villes 
 Barnsley
 Bradford
 Doncaster
 Grimsby
 Halifax, Harrogate, Huddersfield, Hull
 Knaresborough
 Leeds
 Ripon, Rotherham
 Scarborough, Scunthorpe, Sheffield
 Wakefield
 York